George Greville  de Warwick
 George Greville  de Warwick